Кампинья-Сур ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кордова в составе автономного сообщества Андалусия.

Муниципалитеты 

Районы Кордовы